El nombre José Marín puede referirse a:

 José Marín (1618-1699), cantante, guitarrista, compositor español.
 José Marín Cañas (1904-1980), escritor costarricense.
 José Marín Rodríguez (1971-), deportista español.
 José Marín Reyes (1992-), periodista deportivo peruano.
 José Marín Varona (1859-1912), compositor, director, pianista y pedagogo cubano.
 José Marín Verdugo (s.XX), empresario español.
 José Antonio Marín (1979-), futbolista panameño.
 José Antonio Marín Rite (1941), abogado y político español.